Alexander Lawrentjewitsch Kolpakow (; geboren am 15. Februar 1922 in Matschecha, Rajon Kikwidsenski, Oblast Wolgograd; gestorben 1995) war ein russischer Schriftsteller.

Leben 
Kolpakow diente ab 1940 in der sowjetischen Armee und nahm am Zweiten Weltkrieg teil. Ab 1944 besuchte er eine Offiziersschule und war anschließend bis 1956 Berufsoffizier. Danach wurde er Chemieingenieur und schließlich freier Schriftsteller.

Bekannt geworden ist er vor allem durch den Roman Гриада (1959, „Die Triade“), dem man später allerdings unzulässige Anleihen von H. G. Wells und die Übernahme von Elementen der Space Opera vorwarf. Seine Erzählungen wurden in zahlreiche  Sprachen, darunter ins Englische, Deutsche, Französische und Japanische sowie eine Reihe osteuropäischer Sprachen übersetzt.

1995 verschwand er auf der Reise von Aşgabat nach Moskau.

Bibliografie 
 Romane
 Гриада (1959)

 Sammlungen
 Море Мечты (1964)
 Нетленный Луч (1971)

 Erzählungen
 Альфа Эридана [= Один] (1959)
 Deutsch: Flug zum Alpha Eridani. In: Lothar Grünewald (Hrsg.): Flug zum Alpha Eridani. Kultur und Fortschritt, 1970.
 Цена миллисекунды (1961)
 Игла Мэсона (1974, als Лен Кошевой)
 Угра (1986)

 Kurzgeschichten
 На Черных землях (1949, als В. Перцев)
 Голубая Цефеида (1960)
 Пришелец (1960)
 Нейтринный импульс (1962)
 Око далёкого мира (1962)
 И возгорится солнце (1963)
 Море Мечты (1964)
 Последний лемур (1964, als В. Глухов)
 Спонтанная телепатия (1965, als В. Перцев)
 Континуум два зет (1966)
 Отступившие в океан [= Самуры; Пришельцы из Гондваны] (1967, als А. Мегалов)
 Пленники космоса (1967, als А. Перцев)
 Если это случится… [= Нетленный Луч] (1968)
 За орбитой Плутона (1971)
 Там, за морем Мрака [= О чем молчат камни] (1971)
 Формула притяжения (1971)
 Последняя встреча (1975)
 Букет (1976)
 Время — это кванты света (1977)
 Великая река (1978)
 Этеменигура (1980)
 Вылет на рассвете (1981)
 В стране тумана и дождя (1984)

Literatur 

 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn: Reclams Science-fiction-Führer. Reclam, Stuttgart 1982, ISBN 3-15-010312-6, S. 235.

Weblinks 

 
 Александр Колпаков auf FantLab.ru (russisch, abgerufen am 5. April 2018)

Autor
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (Russisch)
Literatur (Sowjetunion)
Science-Fiction-Literatur
Roman, Epik
Kurzgeschichte
Erzählung
Person im Zweiten Weltkrieg (Sowjetunion)
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1922
Gestorben 1995
Mann